Мизия, Мисия может означать:
 Мизия — город в Болгарии.
 Мизия — община в Болгарии.
 Мисия — историческая область в Малой Азии на территории современной Турции.
 Мизия (род. 1955) — португальская певица.

См. также 
 Мёзия